Татьево — название нескольких населённых пунктов:
 Татьево — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Татьево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Татьево — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Татьево — деревня в Одоевском районе Тульской области.